Zénon (en grec ) est un nom masculin utilisé surtout en Grèce antique. Il a pour féminin Zénona.

Personnalités historiques 
 Zénon d'Élée, philosophe présocratique, célèbre pour ses paradoxes ().
 Zénon de Kition, philosophe, fondateur du stoïcisme (IV-).
 Zénon de Caunos, administrateur sous Ptolémée II Philadelphe et Ptolémée III Évergète ().
 Zénon de Tarse, philosophe stoïcien, successeur de Chrysippe (-).
 Zénon de Rhodes, historien et source de Polybe au livre  ().
 Zénon de Sidon l'Épicurien, philosophe épicurien (-).
 Zénon, général et consul de l'Empire d'Orient au milieu du 
 Zénon, empereur byzantin ().
 Zénon fut l'un des treize pères syriens qui évangélisèrent la Géorgie au  et le fondateur du monastère d'Ikalto.

Saints chrétiens 
 Zénon († entre 249 et 251), avec Ammon, Ptolémée, Ingénès et Théophile, et dix mille martyrs de l'Église d'Antioche sous Dèce ; saints chrétiens fêtés le .
 Zénon († 251), avec Théophile et trois autres soldats romains : Ingène, Ammon et Ptolémée, tinrent tête à un juge chargé de martyriser un chrétien ; fêtés le .
 Zénon, martyr le 9 juillet 298 à Rome aux eaux Salviennes, tribun de l'armée romaine.
 Zénon de Vérone († 380), évêque en Lombardie, fêté le .
 Zénon d'Antioche († 416), originaire de Césarée de Capadocce, fonctionnaire des courriers impériaux, proche de l'empereur Valens ; fêté le 10 février.

Personnages de fiction 
 Zénon, un personnage du manga et animé Gensômaden Saiyuki.
 Zénon, principal protagoniste de l'Œuvre au Noir (1968) de Marguerite Yourcenar.

Notes et références 

Nom théophore